Флор дел Ваље има више значења:

 Флор дел Ваље (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Флор дел Ваље (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику